Fassbender oder Faßbender ist ein Familienname. Zu Bedeutung und weiteren Varianten dieses Namens siehe Bender (Familienname).

Namensträger 
 Bardo Fassbender (* 1963), deutscher Völkerrechtler
 Dieter Faßbender (* 1935), deutscher Numismatiker
 Eugen Fassbender (1854–1923), österreichischer Architekt und Stadtplaner
 Friedrich Faßbender (1893–1981), deutscher Mediziner
 Günter Faßbender (1929–2017), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Hans Georg Fassbender (1920–2015), deutscher Pathologe
 Hedwig Fassbender (* 1954), deutsche Sängerin (Mezzosopran)
 Heike Faßbender (* 1963), deutsche Mathematikerin 
 Heinrich Fassbender (1899–1971), deutscher Politiker (zuletzt NPD)
 Heinrich Fassbender (Physiker) (1884–1970), deutscher Physiker und Hochfrequenztechniker
 Heinz Faßbender (* 1952), deutscher Journalist
 Henrika Faßbender († 1875), deutsche Märtyrerin
 Heribert Faßbender (* 1941), deutscher Sportjournalist
 Joseph Fassbender (1903–1974), deutscher Maler und Graphiker
 Jürgen Faßbender (* 1948), deutscher Tennisspieler
 Kurt Faßbender (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler
 Lea Faßbender (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Martin Faßbender (1856–1943), deutscher Politiker (Zentrum)
 Max Faßbender (1868–um 1930), deutscher Kameramann und Pionier der Kinematographie
 Michael Fassbender (* 1977), deutsch-irischer Schauspieler
 Miriam Faßbender (* 1980), deutsche Kamerafrau und Filmemacherin
 Monika Faßbender (* 1950), deutsche Historikerin
 Morgan Faßbender (* 1998), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Paul-Otto Faßbender (* 1946), deutscher Versicherungsunternehmer
 Walter Faßbender (1916–1972), deutscher Versicherungsunternehmer
 Wolfgang Faßbender (* 1968), deutscher Kulinarik-Journalist
 Zdenka Faßbender (1879–1954), tschechisch-deutsche Sängerin (Sopran)

Siehe auch 

 Fasbender
 Fassbaender
 Fassbinder (Begriffsklärung)

Familienname
Berufsname